Хьюстон Астрос в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 2
 Поражений: 3
 Процент побед: 40
 Очков набрано: 16
 Очков пропущено: 20

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 114

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 124

Июль 

 Игр: 29
 Выигрышей: 19
 Поражений: 10
 Процент побед: 65.52
 Очков набрано: 181
 Очков пропущено: 132

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 9
 Поражений: 20
 Процент побед: 31.03
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 152

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 125

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 8
 Очков пропущено: 7

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Хьюстон Астрос
МЛБ в сезоне 1995